Az Gurupi Esporte Clube, röviden Gurupi, az azonos nevű Gurupi városának labdarúgó csapata. A brazil együttes Tocantins állam harmadik legidősebb és - a Palmas csapatával együtt - legeredményesebb csapata. A állami Tocantinense bajnokságban szerepel.

Története

Sikerlista

Hazai

Állami 
 5-szörös Tocantinense bajnok: 1996, 1997, 2010, 2011, 2012

Nemzetközi

Játékoskeret 
2018-tól

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlap
 Footballzz

Brazil labdarúgócsapatok
Tocantins állam labdarúgócsapatai
1988-ban alapított labdarúgócsapatok